Sande se poate referi la:

Locuri
Germania
 Sande, Saxonia Inferioară, o comună din Saxonia Inferioară, Germania
 Sande, Westfalia, o fostă comună din Renania de Nord-Westfalia, care în prezent face parte din Paderborn, Germania

Norvegia
 Sande, Vestfold, o comună din județul Vestfold
 Sande, Møre og Romsdal, o comună din Møre og Romsdal
 Sande, Sogn og Fjordane, un sat din comuna Gaular, județul Sogn og Fjordane
 Biserica Sande (Vestfold), o biserică din comuna Sande, județul Vestfold
 Stația Sande, o stație de cale ferată din comuna Sande, județul Vestfold
 Biserica Sande (Sunnmøre), o biserică din comuna Sande, județul Møre og Romsdal
 Biserica Sande (Gaular), o biserică din comuna Gaular, județul Sogn og Fjordane

Persoane
 Arne Sande, boxer danez
 Chris Sande, boxer kenyan
 Daniel Sande, scrimer argentinian
 Earl Sande, jockey american 
 Emeli Sandé, muziciană
 Erling Sande, politician norvegian 
 Hans Sande, psihiatru, poet și scriitor norvegian 
 Jakob Sande, poet norvegian 
 Merle Sande, expert american în boli infecțioase
 Ole-Jakob Sande, sportiv norvegian 
 Serena Sande, actriță
 Walter Sande, actor american